Vlkov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vlkov, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Vlkov, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Vlkov, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Vlkov, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Vlkov pod Oškobrhem, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale